Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх 2004 года проходили с 14 по 23 августа в  в  в Элиниконе. Медали разыгрывались только среди женщин.

Медалисты

Составы команд

Групповой этап 

14 августа: -  4:2,  -  0:2,  -  0:7,  -  0:5
15 августа: -  0:6,  -  0:10,  -  5:7,  -  0:2
16 августа: -  4:0,  -  3:0,  -  1:2,  -  0:1
17 августа: -  0:4,  -  1:0,  -  2:0,  -  8:0
18 августа: -  0:1,  -  5:0,  -  0:7,  -  6:0
19 августа: -  0:1,  -  0:7,  -  0:1,  -  1:0
20 августа: -  0:1,  -  0:3,  -  2:3,  -  0:2

Плей-офф

Полуфинал 
22 августа: -  1:0,  -  0:5

Матч за 3-е место 
22 августа: -  3:0

Финал 
23 августа: -  1:5

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 2004
Софтбол в Греции
2004 год в софтболе